Села:
 Гірники — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Гірники — Рівненська область, Дубенський район

Див. також 
 Гірник